Scoparia (dier), een geslacht van vlinders uit de familie van de grasmotten (Crambidae)
 Scoparia (plantengeslacht), een plantengeslacht uit de weegbreefamilie (Plantaginaceae)